Змагання з регбі-7 на XXVII Всесвітньої Літній Універсіаді серед жіночих команд пройшли з 14 по 17 липня на стадіоні "Тулпар". У них взяли участь 10 команд, які були поділені на 2 групи по 5 команд. Команди, що зайняли 5-і місця розіграли між собою 9-10 місця. Інші вісім команд змагалися з олімійською системою на вибування. Країни, які програли у чвертьфіналі, розіграли між собою 5-8 місця

Попередній раунд

Група A

Група B

Класифікація

Матч за 9-е місце

Відбірковий тур

Матч за 7-е місце

Фінал

Матч за 5-е місце

Півфінали

Фінал

Матчі за медалі

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Матч за 1-е місце

Фінальне розташування

Примітки

Регбі-7 на Літній універсіаді 2013